Свято́е о́зеро:

Белоруссия 
 Святое озеро — на территории Заднепровского посада Могилёва.
 Святое озеро — в Гомельской области, в Рогачёвском районе.

Россия 
 Святое озеро — в Архангельской области, на острове Анзер.
 Святое озеро — в Архангельской области, на Большом Соловецком острове.
 Святое озеро — в Брянской области, в Жуковском районе.
 Святое озеро — на границе Владимирской и Московской областей.
 Святое озеро — в Ивановской области, в Южском районе.
 Святое озеро — в Ленинградской области, в Лодейнопольском районе.
 Святое озеро — в Москве, в Косино-Ухтомском районе.
 Святое озеро — на границе Московской и Рязанской областей.
 Святое озеро — в Московской области, в Шатурском районе, к северу от города Шатуры.
 Святое озеро — в Нижегородской области, в городе Дзержинске.
 Святое озеро — в Рязанской области, в Шиловском районе.
 Святое озеро — в Тамбовской области, в Сосновском районе.
 Святое озеро — в Тверской области, в Осташковском районе.
 Святое озеро — в Тверской области, в Рамешковском районе.

Украина 
 Святое озеро — в Киевской области, в Иванковском районе, возле села Воропаевка.
 Святое озеро — в Хмельницкой области, в Изяславском районе.
 Святое озеро — в Черниговской области, в Репкинском районе.